Jaime King (ur. 1976) – brytyjska pływaczka, brązowa medalistka Mistrzostwa Europy w Pływaniu w 1998
 Jaime King (ur. 1979) – amerykańska aktorka i modelka